Майнот (англ. Minot) — многозначный термин.

 Майнот — город США, четвёртый по величине город в штате Северная Дакота, административный центр округа Уорд.
  — город в Соединённых Штатах Америки, расположен в штате Мэн.
 Майнот — государственный гражданский аэропорт, расположенный к северу от центрального делового района города Майнот.

Персоналии 

 Майнот, Джордж (1885—1950) — американский патофизиолог и гематолог, лауреат Нобелевской премии.